

Топонім

Тайлер (округ, Західна Вірджинія) — округ у штаті Західна Вірджинія 
 Тайлер (округ, Техас) — округ у штаті Техас
 Тайлер — місто, штат Міннесота
 Тайлер — місто, штат Техас

Прізвище
див. Тайлер (прізвище)